Émile Laurent (1819-1897), bibliothécaire, romancier, essayiste et historien français ;
 Émile Laurent (v. 1802-), peintre verrier belge ;
 Émile Laurent (1830-1900), haut fonctionnaire français ;
 Émile Marie Laurent (1852-1930), haut fonctionnaire français ;
 Émile Laurent (1861-1904), botaniste belge ;
 Émile Laurent (1880-1947), personnalité politique française ;
 Émile Laurent (1920-), peintre expressionniste belge.